Miejscowości w Czechach:
 Rokytnice – gmina w powiecie Przerów
 Rokytnice – gmina w powiecie Zlin
 Rokytnice nad Jizerou – miasto w powiecie Semily
 Rokytnice nad Rokytnou – gmina w powiecie Třebíč
 Rokytnice v Orlických horách – miasto w powiecie Rychnov nad Kněžnou